Pernau heißen folgende geographischen Objekte:

 Pernau (Gemeinde Kefermarkt), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kefermarkt, Bezirk Freistadt, Mühlviertel, Oberösterreich
 Pernau (Gemeinde Sankt Marienkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Hausruckviertel, Oberösterreich 
 Pernau (Wels), V. Bezirk, Ortschaft und Katastralgemeinde von Wels, Oberösterreich
 Pernau (Gemeinde Sinabelkirchen), Ortsteil von Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark
 deutscher Name von Pärnu, Stadt in Estland
 deutscher Name von Pornóapáti, Stadt in Ungarn 
 Wasserschloss Pernau in Fischlham bei Wels, siehe Schloss Bernau (Oberösterreich)

Pernau ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Adam von Pernau (1660–1731), Ornithologe und Übersetzer
 Margrit Pernau (* 1962), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch: 
 Bernau
 Pernauer